Перша ліга Словенії 2014—2015 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона здобув Марибор.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Копер взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Словенії 2014—2015

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|3/7 червня 2015

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша ліга Словенії на NZS  
 Перша Ліга Словенії на soccerway 

2014–2015
Словенія
Словенія
2014 у словенському спорті
2015 у словенському спорті